Barskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Barskär (Geta, Åland), 
 Barskär (Kökar, Åland), 
 Barskär (vid Norrskata, Korpo), Åboland, 
 Barskär (vid Boskär, Korpo), Åboland,

Se även
Bärskär
Bakskär

Robotskapade Finlandförgreningar